Альберт-Фаллс-Дам (; ) — водохранилище на реке Умгени недалеко от Питермарицбурга, Квазулу-Натал, ЮАР.

Плотина была построена в 1976 году. Объём водохранилища составляет 288 100 м³, площадь — 23,521 км². Высота плотины — 33 м.

Примечания 

Водохранилища ЮАР
Бассейн Умгени
Водные объекты Квазулу-Натал